Иэн Бостридж (, 25 декабря 1964, Лондон) — известный британский оперный и камерный певец (тенор).

Биография 
В детстве проходил обучение в престижных учебных заведениях  Dulwich College Preparatory School и Westminster School. Затем изучал историю и философию в St John's College, Оксфорд, и St John's College, Кембридж. В 1990 году защитил диссертацию о колдовстве в Англии «Witchcraft and Its Transformations, c. 1650—1750» (научный руководитель - Кейт Томас), которая была опубликована отдельным изданием в 1997 году. Два года участвовал в работе над созданием научно-популярных документальных фильмов на лондонском телевидении. Принял решение оставить научную работу и полностью посвятить свою деятельность певческой карьере в 1995 году, в возрасте 31 года.

В 1993 году дебютировал в лондонском Уигмор-холле как певец, в 1994 году — в Пёрселловском зале (исполнив песенный цикл Шуберта «Зимний путь»). Позже неоднократно исполнял и записывал этот цикл. Считается одним из лучших его интерпретаторов.  Посвятил этому произведению книгу «Schubert's Winter Journey: Anatomy of an Obsession». Выступает как оперный и камерный певец, музыкальный критик. Неоднократно выступал в России: на фестивале «Владимир Спиваков приглашает...» в 2007 году, на XXX Международном фестивале «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», на XV Международном зимнем фестивале «Площадь Искусств» а Санкт-Петербурге.

Репертуар 

Выступал с известнейшими оркестрами Европы под управлением крупнейших дирижёров (Бернард Хайтинк, Саймон Реттл, Чарльз Маккеррас, Колин Дэвис, Невилл Марринер, Мстислав Ростропович, Лотар Загрошек, Антонио Паппано и др.). В его оперном репертуаре Пёрселл («Дидона и Эней»), Монтеверди («Орфей», «Коронация Поппеи»), Моцарт («Волшебная флейта», «Дон Жуан», «Похищение из сераля», «Идоменей»), Вагнер («Тристан и Изольда»), Сметана («Проданная невеста»), Стравинский («Похождения повесы»), Бертольд Гольдшмидт («Беатриче Ченчи»), Бриттен («Поругание Лукреции», «Сон в летнюю ночь», «Поворот винта», «Смерть в Венеции»), Адес («Буря»). Исполнил и записал кантаты и арии Баха, вокальные произведения Генделя, Шуберта, Шумана, Хуго Вольфа, Рейнальдо Ана, Яначека, Бриттена, Майкла Наймана, Ханса Вернера Хенце.

Репертуар певца простирается от музыки барокко до новейших экспериментальных произведений современных британских и немецких композиторов. Специально для Бостриджа написана партия Калибана в опере Томаса Адеса «Буря». Наиболее высоко оценено музыкальной критикой его исполнение камерных сочинений немецких и австрийских композиторов XIX века. Сам певец считает наиболее близкой музыку Бенджамина Бриттена.

Его аккомпаниаторами в камерном репертуаре являются известные пианисты, наиболее тесное сотрудничество продолжается уже почти двадцать лет с Джулиусом Дрейком и более пятнадцати лет с Лейфом Ове Андснесом.

Личная жизнь 
В 1992 году Иэн Бостридж женился на Лукасте Миллер (известная в Великобритании писательница и издательница), у них есть сын и дочь. Лукаста Миллер — крупный литературный критик, наиболее известная её работа — книга «Миф сестёр Бронте».

Хобби Иэна Бостриджа: чтение, кулинария и художественная фотография.

Интересные факты 
 Иэн Бостридж — автор автобиографических заметок «Singer's Notebook», вышедших в 2011 году.
 Певец был шокирован, когда в своей визе, полученной для гастролей в Японии, обнаружил в графе «Род занятий» запись «Предприниматель».
 Его записи 15 раз были номинированы на премию Грэмми.

Награды 
 1991 год — лауреат премии Национальной федерации музыкальных обществ.
 2001 год — почетный член Колледжа Корпус-Крист в Оксфорде. 
 2003 год — доктор музыки Сент-Эндрюсского университета. 
 2004 год — Командор Ордена Британской Империи
 2007 год. За исполнение цикла песен Бриттена с Берлинским филармоническим оркестром под управлением Саймона Реттла получил в премию Грэмми.
 2010 год — почётный член Колледжа Сент-Джонс в Оксфорде. 
 2014 год — Humanitas Professor Оксфордского университета.

Дискография 
 Britten. The Rape of Lucretia. Oliver Knussen. EMI Classics. 2013.
 Britten. Songs. Antonio Pappano and Xuefei Yang. EMI Classics. 2013.
 Three Baroque Tenors. Arias for Beard, Borosini and Fabri. Bernard Labadie. EMI Classics. 2010.
 Adès. The Tempest. Thomas Adès. EMI Classics. 2009.
 Schubert. Schwanengesang. Antonio Pappano. EMI Classics. 2009.
 Schubert. The Wanderer: Lieder and Fragments. Leif Ove Andsnes. EMI Classics. 2008.
 Great Handel. Harry Bicket. EMI Classics. 2007.
 Schubert. Lieder and Sonata. Leif Ove Andsnes. EMI Classics. 2007.
 Wolf. Lieder. Antonio Pappano. EMI Classics. 2006.
 Britten. Les Illuminations, Serenade, Nocturne. Simon Rattle. EMI Classics. 2005.
 Schubert. 25 Lieder. Julius Drake. EMI Classics. 2005.
 Wagner. Tristan und Isolde. Antonio Pappano. EMI Classics. 2005.
 Schubert. Die Schne Mllerin. Mitsuko Uchida. EMI Classics. 2005.
 Schubert. Lieder and Sonata No.21. Leif Ove Andsnes. EMI Classics. 2005.
 Schubert. Winterreise. Leif Ove Andsnes. EMI Classics. 2004.
 Monteverdi. Orfeo. Emmanuelle Ham. Virgin Classics. 2004.
 Purcell. Dido and Aeneas. Emmanuelle Ham. Virgin Classics. 2003.
 Vaughan Williams. On Wenlock Edge. Bernard Haitink. EMI Classics. 2003.
 Schubert. Lieder and Sonata D850. Leif Ove Andsnes. EMI Classics. 2003.
 Mozart. Idomeneo. Charles Mackerras. EMI Classics. 2002.
 Britten. Canticles & Folksongs. Julius Drake. Virgin Classics. 2002.
 Britten. Turn of the Screw. Daniel Harding. Virgin Classics. 2002.
 The Songs of Robert Schumann. Vol.7. Dorothea Rschmann and Graham Johnson. Hyperion. 2002.
 The Nol Coward Songbook. Jeffrey Tate. EMI Classics. 2002.
 Schubert. Lieder. Volume II. Julius Drake. EMI Classics. 2001.
 Henze. Songs. Julius Drake. EMI Classics. 2001.
 Bach. Cantatas and Arias. Fabio Biondi. Virgin Classics. 2000.
 Handel. L'allegro, il penseroso ed il moderato. John Nelson. Virgin Classics. 2000.
 The English Songbook. Julius Drake. EMI Classics. 1999.
 Stravinsky. The Rake's Progress. John Eliot Gardiner. Deutsche Grammophon. 1999.
 Bach. St Matthew Passion. Evangelist. Philippe Herreweghe. Harmonia Mundi. 1999.
 Schumann. Liederkreis & Dichterliebe etc. Julius Drake. EMI Classics. 1998.
 Schubert. Lieder. Volume I. Julius Drake. EMI Classics. 1998.
 Schubert. Die schne Mllerin. Schubert Edition. Vol. 25. Graham Johnson and Dietrich Fischer-Dieskau. Hyperion. 1996.
 Britten. The Red Cockatoo & Other Songs. Graham Johnson. Hyperion. 1995.
 Nyman. Noises, Sounds & Sweet Airs. Dominique Debart. Argo. 1995.

Библиография

Примечания

Литература 
 Портрет Йена Бостриджа. И музыка, и слово. Интервью Алексея Парина с певцом для радио "Орфей". 2011.

Ссылки 
 Иэн Бостридж на сайте Санкт-Петербургской филармонии.
 Дискография Иэна Бостриджа.

Персоналии по алфавиту
Академические музыканты Великобритании
Певцы и певицы Великобритании
Теноры
Командоры ордена Британской империи
Лауреаты премии «Грэмми»
Музыканты по алфавиту
Лауреаты премии Echo Klassik
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков‎